Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2004 enthält alle Spieler, die in der polnischen Ekstraliga im Schach 2004 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KS Damis Warszawa, PTSz Płock, AZS UMCS Lublin, ZKS Zelmer Rzeszów und KKS Polonia Wrocław in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KSz Juvena Hańcza Suwałki und KSz Drapol-Jantar Pruszcz Gdański je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 67 Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 8 Punkten aus 9 Partien war Monika Soćko (Polonia Warszawa), Iweta Radziewicz (Grodzisk Mazowiecki) erreichte 7,5 Punkte aus 9 Partien. Mieczysław Stypka (Poznań) gewann seine einzige Partie und erreichte als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2004), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2003; BLR = Weißrussland, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

KS Damis Warszawa

PTSz Płock

AZS UMCS Lublin

KSz Juvena Hańcza Suwałki

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

ZKS Zelmer Rzeszów

KSz Drapol-Jantar Pruszcz Gdański

KKS Polonia Wrocław

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Ekstraliga Schach 2004